Demokratska stranka Srbije, srpska politička stranka
 Digitized Sky Survey (Digitalizirani pregled neba), tekući projekt stvaranja digitalnog fotografskog atlasa neba